I Need Your Love (Calvin Harris), nummer van dj Calvin Harris met Ellie Goulding
 I Need Your Love (Shaggy), nummer van Shaggy, Mohombi, Faydee en Costi